La Coppa Davis 1965 è stata la 54ª edizione del massimo torneo riservato alle nazionali maschili di tennis. Vi hanno partecipato 45 nazioni: 31 nella zona europea, 9 nella zona dell'est e 5 della zona americana.

L'Australia ha battuto la Spagna nel challenge round che si è disputato al White City Stadium di Sydney in Australia dal 27 al 29 dicembre.

Zona Americana

Tabellone

Finale

Zona dell'Est

Zona A

Zona B

Finale Inter-Zonale dell'Est

Zona Europea

Tabellone

Finale

Semifinali

Challenge Round

Collegamenti esterni 
 

Tennis nel 1965
 1965